Serie A i fotboll 1978/1979 vanns av AC Milan.

Slutställning

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Externa länkar 
  - Italienskspråkig version med bilder och information.
  - Alla resultat på webbplatsen RSSSF

1978 i Italien
1979 i Italien
Fotbollssäsongen 1978/1979
1978/1979